Il campionato era formato da 8 squadre e il Ħamrun Spartans F.C. vinse il titolo.

Classifica finale

Spareggio per il titolo
Ħamrun Spartans F.C. 4-2 St. George's F.C.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1917
Calcio nel 1918
Campionato maltese di calcio